Баже́нова — жіноча форма російського прізвища Баженов.

Відомі носії 
 Баженова Галина Миколаївна — радянський радіожурналіст, член спілки журналістів СРСР (1974).
 Баженова Марія Герасимівна — удмуртський драматург.
 Баженова Ольга Дмитрівна — білоруський мистецтвознавець, дослідник типології культури, доктор мистецтвознавства.
 Баженова Стефанія Едуардівна — український історик, археолог, краєзнавець.
 Баженова Тетяна Олексіївна — заслужений майстер народної творчості України.

Див. також 
 Бажанов